

Patronyme
 Aurore Pourteyron (née en 1980), est une actrice française.
 Paul Pourteyron, (1846-1936), était un homme politique français.

Homonymie de patronyme